Název Bohuňovice má více obcí:
 Bohuňovice (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Bohuňovice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

Externí odkazy